Военно-воздушные силы Ливана (; Al Quwwat al-Jawwiya al-Lubnania) — один из видов Вооружённых сил Ливана.

История 
ВВС Ливана были созданы в 1949 году. Закупки авиатехники производились в основном в Великобритании и Франции. Наиболее современными самолётами на вооружении ливанских ВВС были истребители «Мираж» III, однако они эксплуатировались очень ограниченно и в 2000 году проданы Пакистану из-за нехватки средств на поддержание в полётопригодном состоянии. В 2008 году Россия объявила о намерении безвозмездно передать Ливану десять истребителей МиГ-29 из состава своих вооружённых сил, однако поставка так и не состоялась.

Ливанские военно-воздушные силы эпизодически участвовали в гражданской войне в стране, а также использовались во время осады лагеря Нахр эль-Баред в 2007 году (применялись только вертолёты, поскольку боеготовых самолётов на тот момент не было).

Боевое применение

Структура

Пункты базирования 
 Авиабаза Бейрут
 Авиабаза Раяк
 Авиабаза Клеят

Боевой состав

Техника и вооружение 

Данные о технике и вооружении ВВС Ливана взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

Опознавательные знаки

Знаки различия

Генералы и офицеры

Сержанты и солдаты

Список самолётов и вертолётов ВВС Ливана с 1949 по настоящее время

Примечания

Внешние ссылки 
 ВВС Ливана на официальной странице вооружённых сил   
 Уголок неба, История ВВС Ливана
 ВВС Ливана на странице Lebaneseairforce.info 
 ВВС Ливана на странице Scramble.nl 
 ВВС Ливана на странице Milaviapress.com 

Вооружённые силы Ливана
Ливан